Zachód (astronomia) - pojęcie astronomiczne oznaczające zniknięcie ciała niebieskiego za horyzontem.
 Zachód (strona świata) - jeden z czterech podstawowych kierunków geograficznych, oznaczany W, wskazujący w przybliżeniu kierunek, gdzie Słońce znika za horyzontem.
 zachód – rodzaj skalnej półki
 zachód Słońca – przejście Słońca pod horyzont
 Zachód – potoczne określenie cywilizacji zachodniej
 Zachód – dzielnica Szczecina
 Zachód – osiedle Szczecinka